Charles Toby Bowens (nascido em 9 de maio de 1977), mais conhecido como Keak da Sneak, é um rapper norte-americano de Oakland, California.

Naturais de Oakland (Califórnia)